J.I.D – rapper e cantautore statunitense, membro del collettivo Spillage Village

 JID – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Los Angeles Industry (Stati Uniti)